9. Mistrzostwa Europy juniorów w saneczkarstwie 1963 miały odbyć się w Schönau am Königssee, w Republice Federalnej Niemiec. Zawody zostały odwołane. Planowano rozegrać trzy konkurencje: jedynki kobiet, jedynki mężczyzn oraz dwójki mężczyzn.

Przypisy 

Mistrzostwa Europy juniorów w saneczkarstwie
1963 w sportach zimowych
1963 w Niemczech
Saneczkarstwo w Niemczech